Кочкарь — название населённых пунктов в России:
 Кочкарь — хутор в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Кочкарь — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Кочкарь — село в Пластовском районе Челябинской области.
 Кочкарь — боярин киевского князя Святослава Всеволодовича, упомянутый в связи с событиями 1180 года.